Кањада Ларга има више значења:

 Кањада Ларга (Тлалнелхуајокан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Кањада Ларга (Саин Алто), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику